Міньйон (, ) — (від фр. mignon — милий, чарівний, крихітний) — друкарський шрифт, кегль якого становить 7 пунктів.

Культура 
 Міні-альбом
 Міньйон (танець) — старовинний бальний танець, схожий на вальс.
 Міньйон (балет)

Топоніми

Ла-Грев-сюр-Міньйон (фр. La Grève-sur-Mignon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент Приморська Шаранта.
 Ториньї-сюр-ле-Міньйон (фр. Thorigny-sur-le-Mignon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент Де-Севр.
 Деїй-сюр-ле-Міньйон, () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.
 Мозе-сюр-ле-Міньйон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр.

Особи 
 Абрахам Міньйон — нідерландський художник, майстер натюрмортів.

Інше 
 Міньйон (амант) — вродливий хлопчик або юнак — коханець у французьких королів.